Диалект Хух-Хото является диалектом языка Цзинь. Используется в городе Хух-Хото , столице Автономного района Внутренняя Монголия и в провинции Хэбэй в Китае. Одной из его поддиалектов является Хух - говор, который также называют Хуши-хуа. Другим поддиалектом является диалект Чжанцзякоу. Существует заметное диалектное изменение в двух городах. Люди в области Юйцюань, особенно мусульманские меньшинства говорят на диалекте очень похожем на то, что слышно в соседней провинции Шаньси. Таким образом , создается отдельный языковой стиль. Две разговорные формы диалекта Хух лишь частично понятны друг другу. Как и большинство диалектов Цзинь, диалект Хух-Хото использует глоттальную остановку, и схож со многими диалектами в соседнем Шаньси. Многие выражения в диалекте пересекаются с пекинским диалектом, и преподаются в школах , в результате чего создаётся «Хух-Хото Мандарин», или то , что обычно можно услышать на улице.

Особенности диалекта Хух включают:

• Особая интонация для общих вопросов, которая характеризуется длительным контуром в конце предложений.

• «ba» (吧) в конце предложения часто превращается в «và» (哇).

• «yā» (呀) используется в конце предложения, чтобы сформировать будущее время.

• rénjiā (人家), выражение , используемое для обозначения кого-то в третьем лице, произносится как «niā».

Вышеуказанные элементы также имеют свои отличительные черты:

• Отсутствие звука «zh». Он соответственно изменен на «z», «c».

• «Что» (什么 Shénme),как правило, произносится как «сенг» или «шэн» местными жителями.

• «Там» ( 那里 NàLǐ）часто произносится как «nà gā ér».

Китайские языки и диалекты
Языки Китая